DVN steht für:

 Denkmalpflege-Verein Nahverkehr Berlin
 Aktiensymbol von Devon Energy
 IATA-Flughafencode von Davenport Municipal Airport (Iowa), in Davenport (Iowa)
 Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland Digitales Frauenlexikon der Niederlande

DVN